Thorns — норвежская блэк-метал группа. Группа образовалась в 1989 году и была частью ранней норвежской блэк-металлической сцены. Thorns выпустили две очень известные демозаписи, но лишь только один полноформатный альбом.

История 
В 1989 году Снорре Рух (Snorre W. Ruch) и Мариус Волд (Marius Vold) сформировали группу Stigma Diabolicum и записали одно демо. В 1990 году к ним присоединились басист Харальд Эйлертсен и барабанщик Борд Эйтун (Bård G. Eithun). Название группы было изменено на Thorns в 1991 году. В том же году Эйлертсен и Рух записали демо Grymyrk, которое оказало большое влияние на блэк-металлическую сцену, и вместе с гитаристом Mayhem Евронимусом придумали норвежский блэк-рифф, как отмечает барабанщик Darkthrone Фенриз. Поскольку участники группы были «раскиданы по всей Норвегии», они редко могли репетировать; некоторые из репетиций были записаны на плёнку. В 1992 году была записана демо-лента Trøndertun. В том же году Рух стал вторым гитаристом Mayhem и распустил Thorns на несколько месяцев.

В 1994 году Рух был приговорён к 8 годам тюремного заключения за то, что был «соучастником» в убийстве Евронимуса. Однако, по словам убийцы Евронимуса Варга Викернеса, Рух просто оказался «не в то время и не в том месте».

После длительного периода молчания из-за тюремного заключения Руха, Thorns вновь появились на горизонте в 1999 году со сплит-альбомом Thorns vs. Emperor, состоящим в основном из старых песен Thorns, исполненных Emperor, и наоборот. Затем, в 2001 году, был выпущен дебютный альбом Thorns с Хеллхаммером на ударных и вокалом Сатира и Альдрана из Dødheimsgard.

В октябре 2007 года греческий лейбл Kyrck Productions выпустил сборник Stigma Diabolicum, в котором представлены демо-версии Grymyrk и Trøndertun, материал из демозаписей Stigma Diabolicum Lacus de Luna и Luna de Nocturnus, а также два трека («Thule» и «Fall») с репетиции Thorns 1991 года.

Продолжение дебюта 2001 года было объявлено в сентябре 2008 года.

Состав группы претерпел значительные изменения с 2001 года.

Участники 
 Snorre Ruch — гитары / клавишные / программирование
 Jon Wesseltoft — бас / баритон-гитара
 Альдран — вокал
 Кристиан Брохолт — гитары
 Кеннет Капстад — барабаны

Бывшие участники 
 Борд Эйтун (Bård G. Eithun) — барабаны
 Мариус Волд — вокал, бас
 Харальд Эйлертсен — бас на Grymyrk
 Терье Кробёль (Terje Kråbøl) — ​​барабаны на Trøndertun
 Ронни К. Прайз — бас на Trøndertun
 Сатир — вокал
 Альдран — вокал
 Хеллхаммер — барабаны

Дискография 
 Демозаписи

 Luna De Nocturnus (1989) (как Stigma Diabolicum)
 Lacus De Luna (1990) (как Stigma Diabolicum)
 Grymyrk (1991)
 Trøndertun (1992)
 Thule (1992)

 Студийные альбомы

 Thorns (2001)

 Прочее

 Thorns vs. Emperor (1998) (сплит с Emperor)
 Stigma Diabolicum (2007) (компиляция)

Блэк-метал-группы Норвегии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году